Антти-Матиас Антеро Аутти (фин. Antti-Matias Antero Autti; род. 15 марта 1985 года, Рованиеми, Финляндия) — финский сноубордист, выступающий в хафпайпе.

 Двукратный чемпион мира 2005 (хафпайп, биг-эйр);
 Двукратный призёр чемпионатов мира в биг-эйре (2003 — «бронза», 2007 — «серебро»);
 Чемпион X-Games 2005 в супер-пайпе;
 Двукратный бронзовый призёр X-Games (2007 — лучший трюк, 2009 — супер-пайп);
 Серебряный призёр зачёта Кубка мира по сноуборду в хафпайпе;
 6-кратный победитель и многократный призёр этапов Кубка мира (всего — 19 подиумов);
 Чемпион Финляндии в хафпайпе (2004).

Биография 
В октябре 2009 года объявил о заключении соглашения между ним и швейцарской компанией Nidecker, результатом которого станет производство сноубордов его собственного бренда на мощностях Nidecker.

«Мои возможности создать что-то своё значительно возросли благодаря сотрудничеству с Nidecker, и я могу реализовать своё видение сноуборда полностью, от графики до технологии. Я знаю, что Nidecker сделали для YES и мне нравится реализуемая ими программа сотрудничества. Я же хочу создать линию досок приемлемого ценового уровня, купив которые вы будете потрясены их качеством. Я хочу создавать уникальные продукты совместно с художниками и музыкантами, которые смогут привнести дополнительную глубину в то, что я хочу предложить сноубордингу. Все это я могу делать вместе с Nidecker, положившись на их возможности, технологии и уникальные ноу-хау».

Спортивная карьера

Сезон 2004/2005 
Сезон 2004/2005 стал для Антти самым успешным в его карьере. Он выиграл две золотые медали на чемпионате мира 2005 в хафпайпе и биг-эйре. И стал первым сноубордистом из акробатических дисциплин сноубординга, который выиграл две золотые медали на одном мировом первенстве. Также Антти стал первым не американским сноубордистом, который выиграл зимние X-Games в супер-пайпе. В финальной попытке он выполнил back-to-back 1080s, считающийся очень сложным трюком, и стал третьим сноубордистом в мире после Росса Пауверса и Микаэля МакБи, который выполнил эту программу на соревнованиях. В финале он обыграл величайших сноубордистов таких, как Денни Касс, Энди Финч и Шон Уайт. Антти — один из двух сноубордистов, первый — Свен Фишер, который не дал выиграть Шону Уайту золото в супер-пайпе на X-Games. После чемпионата мира и X-Games, он занимал призовые места в хафпайпе на разных престижных контестах: второе место на Nippon Open 2005, третье место на U.S. Open Snowboarding Championships 2005. Также выиграл золото в биг-эйре на Arctic Challenge и получил премию Best Trick за его трюк switch backside 540.

В апреле 2005 года было объявлено, что Антти Аутти выступит на зимних Олимпийских играх 2006 от Финляндии.

Зимние X-Games 2009 
На зимних всемирных экстремальных играх 2009 Антти занял третье место в супер-пайпе, проиграв двум американцам: Шону Уайту (золото) и Кевину Пирсу (серебро).

Сезон 2009/2010 
В декабре 2009 года довольно серьёзно травмировался в пайпе на горнолыжном курорте Купер Маутин, штат Колорадо, во время подготовки к соревнованиям серии Grand Prixs. В результате падения он сломал пару ребер, повредил легкие и селезёнку. Из-за травмы и периода реабилитации, Антти был вынужден пропустить ряд соревнований, включая Зимние Олимпийские игры 2010 в Ванкувере.

Результаты

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Сайт Антти Аутти
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по сноуборду